Оле́г Алекса́ндрович Кузьми́н () — российский футболист, правый защитник, тренер.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы московского «Спартака». За основной состав «Спартака» сыграл 34 минуты 12 ноября 2000 года, выйдя на замену в матче против владикавказской «Алании». Выступал за элистинский «Уралан» и новороссийский «Черноморец». С 2004 по 2008 год играл за клуб «Москва». 21 января 2009 года было сообщено, что Кузьмин подписал контракт с московским «Локомотивом» сроком на 3 года. 7 августа 2010 года был заявлен за «Рубин» под вторым номером. Дебютировал 15 августа 2010 года, отыграв 90 минут в матче против «Терека» (1:1). 28 октября 2012 года забил свой первый гол за «Рубин» в ворота махачкалинского «Анжи». 30 марта 2013 года продлил контракт с «Рубином» до 31 мая 2016 года. 14 июля 2017 года продлил контракт с «Рубином». 24 мая 2018 покинул клуб. 11 августа объявил о завершении карьеры.

В апреле 2019 стал тренером «Рубина».

Карьера в сборной 
Сыграл 8 матчей за олимпийскую сборную России. В августе 2006 года был вызван в состав национальной сборной России перед матчем с Латвией, но на поле не вышел. 12 октября 2009 года был вызван в национальную сборную России на матч с Азербайджаном, на поле также не вышел.

21 августа 2015 года был вызван в сборную России на матчи с Швецией и Лихтенштейном. 5 сентября 2015 года впервые сыграл за сборную, выйдя на замену против сборной Швеции в матче группы G отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года (1:0), и стал самым возрастным (34 года) дебютантом сборной. 12 октября 2015 года также в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года в матче против сборной Черногории забил первый гол за сборную.

Тренерская карьера

«Рубин» 
В апреле 2019 вошёл в тренерский штаб «Рубина».

Достижения 
 Чемпион России: 2000
 Обладатель Кубка России: 2011/12
 Обладатель Суперкубка России: 2012
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2010

Статистика выступлений

Матчи за сборную 

Итого: 5 матчей / 1 гол; 4 победы, 0 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Рубин» Казань

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Рубин»